«Дербентский джамаат» («Лесные братья», группировка «Южная») — подпольная террористическая группировка, действовавшая на юге Дагестана (в г. Дербенте и на территории Дербентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Магарамкентского районов). Занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов, организацией терактов, распространением литературы ваххабитского толка, пропагандистско-агитационной деятельностью.

В 2007—2008 годах группировку возглавлял Абдул-Маджид — Ильгар Моллачиев (Малачиев, Маллачиев), выходец из Закатальского района Азербайджана. После гибели полевого командира Раппани Халилова в сентябре 2007 года он же был назначен командующим «Дагестанским фронтом». По данным дагестанского управления ФСБ, Малачиев участвовал в обеих чеченских войнах, а боевую подготовку проходил в отрядах известных арабских командиров Хаттаба и Абу аль-Валида. В 2006 году Доку Умаров направил его в Дагестан с заданием координировать деятельность групп боевиков.

После гибели Малачиева в сентябре 2008 года Дербентским джамаатом руководил Исрапил Валиджанов. Он погиб в апреле 2011 года. Последний член бандгруппы был уничтожен в начале ноября 2016 года. По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, «все диверсионно-террористические группы, действовавшие в Дагестане, ликвидированы».

Операции против боевиков 
Первая крупная спецоперация по нейтрализации группы «Южная» была предпринята в январе 2008 года в Табасаранском районе. В ходе преследования группы из пятнадцати боевиков шестеро были уничтожены, однако остальные ушли от преследования.

В конце марта 2008 года в результате спецоперации, проведённой в городе Дагестанские Огни силами дагестанского управления ФСБ и МВД, были уничтожены три члена группировки Ильгара Малачиева.

17 августа 2008 года, по утверждению спецслужб Азербайджана, «Лесные братья» устроили теракт в бакинской мечети Абу-Бекр. Злоумышленники бросили гранату в здание мечети, в результате чего трое прихожан погибли и ещё одиннадцать получили ранения.

25 августа 2008 года правоохранительные органы Азербайджана получили информацию о проникновении группы Малачиева в составе 4 человек с территории Дагестана в Азербайджан — как позднее утверждалось в прессе, для создания нового «Сумгаитского джамаата». Азербайджанская полиция и внутренние войска 29 августа провели операцию по нейтрализации группы, уничтожили троих террористов, их лидеру удалось скрыться, но позднее он был уничтожен в Дагестане..

7 сентября 2008 года в ходе спецоперации Управления ФСБ по Дагестану Малачиев был блокирован в машине на территории Магарамкентского района Дагестана и убит при оказании вооружённого сопротивления вместе с двумя помощниками — Эмирбеком Рагимхановым и Шихайбеком Загировым.

Примерно в то же время в другом районе Дагестана при попытке задержания был убит командир одной из групп боевиков — Астархан Рустамханов. После его гибели его сменил Закир Новрузов, однако уже 17 сентября 2008 года эта группа из 10 человек была полностью уничтожена на юге Дагестана в результате спецоперации ЦСН УФСБ по РД. В ходе боя погиб боец спецназа ФСБ, ещё один сотрудник правоохранительных органов был тяжело ранен. Все убитые боевики были жителями Дербента. Как утверждали в управлении ФСБ по Дагестану, в планы этой группы боевиков входил захват одной из сельских средних школ в Сулейман-Стальском районе республики.

В конце сентября 2008 года одна из групп, подконтрольных Исрапилу Валиджанову, была блокирована при прочёсывании местности подразделениями ОМОН МВД Дагестана в Табасаранском районе. В 11 км от с. Сыртыч произошло боестолкновение, в ходе которого погибли трое милиционеров. Боевикам удалось уйти без потерь.

21 августа 2010 года Магомедали Вагабов, вместе с четырьмя другими боевиками, был блокирован сотрудниками ФСБ по Дагестану, на своей конспиративной квартире в селении Гуниб. На предложение сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе завязавшейся перестрелки все пятеро были убиты. Помимо Вагабова уничтожены также хозяин дома, активный пособник боевиков — Саадул Магомедов и амир Хасавюртовского района Дагестана Рустам Мункиев, а также двое боевиков-телохранителей Вагабова, личности которых не раскрыты. Никто из сотрудников ФСБ не пострадал.

Исрапил Валиджанов уничтожен 18 апреля 2011 года около 00:15 в ходе спецоперации в окрестностях села Ташкапур Левашинского района Республики Дагестан.

Летом 2016 года силовики провели ряд крупных спецопераций против «Южной» бандгруппы. Так в ходе операции 16-17 июня в Сулейман-Стальском районе были уничтожены 10 боевиков в том числе главарь Гасан Абдуллаев. 29 июля был убит ещё один амир Камалдин Казимагомедов. В сентябре-октябре была разгромлена табасаранская группа. Последний член бандгруппы был уничтожен в начале ноября 2016 года. По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, «все диверсионно-террористические группы, действовавшие в Дагестане, ликвидированы».

Примечания

Ссылки 
 Взрыв в Дербенте. РИА Дагестан, 31 декабря 2007 г.
 Обстрелян автомобиль ДПС. РИА Дагестан, 21 июня 2008 г.
 Обстрелян пост милиции. РИА Дагестан, 11 июля 2008 г.
 Задержан пособник незаконных вооружённых формирований. РИА Дагестан, 15 сентября 2008 г.
 Литература ваххабитского толка обнаружена у жителя Дербента. РИА Дагестан, 15 сентября 2008 г.
 В Дербенте установлен и задержан пособник боевиков. РИА Дагестан, 01 октября 2008 г.

Терроризм в Дагестане
Дербент
История Дербента
Исчезли в 2016 году